Roberto Fortunato (amateurwielrenner), een Italiaans amateurwielrenner in de jaren 80.
Roberto Fortunato (beroepswielrenner), een Italiaans beroepswielrenner in de jaren 90.